Il singolare del torneo di tennis Lillehammer Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andrew Ilie che ha battuto in finale Christian Ruud 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Christian Ruud (finale)
 Assente
 Lars Jonsson (quarti di finale)
 Gérard Solvès (primo turno)

 Christophe Van Garsse (secondo turno)
 Andrew Ilie (Campione)
 Thomas Johansson (quarti di finale)
 Thierry Champion (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lillehammer Challenger 1995